Malvisi bezeichnet:

 Malvisi (Piacenza), Ortschaft in der italienischen Provinz Piacenza

Malvisi ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Malvisi (* unbekannt; † 1926), italienischer Motorradrennfahrer
 Oreste Malvisi, italienischer Motorradrennfahrer